Jinma kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinma (socken i Kina), Sichuan, 
 Jinma Zhen (socken i Kina), Yunnan, 
 Jinma Jiedao, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar